Ге́ккель ( або ) — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Ернст Геккель (; 1834—1919) — німецький природодослідник і філософ.
 Іоганн Якоб Геккель (; 1790—1857) — австрійський вчений зоолог та іхтіолог.
 Йоганн Адам Геккель (; 1812—1877) — німецький конструктор музичних інструментів.

Німецькі прізвища